Bellveí (Anglès) és una edificació a Anglès, a la Selva
 Bellveí (Calders), un territori del terme municipal de Calders, al Moianès
 Bellveí (colònia industrial), colònia industrial del terme municipal de Calders, al Moianès
 Bellveí (la Pobleta de Bellveí), despoblat del terme municipal de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà
 Bellveí (Torrefeta i Florejacs), nucli de població de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra
 Bellveí Nou, mas a Santa Coloma de Farners, a la Selva